Krähen bezeichnet:
 das Krähen des Hahns, siehe Krähruf
 Raben und Krähen, die Gattung Corvus in der Familie der Rabenvögel (Corvidae)
 Die Krähen, ein Märchen der Brüder Grimm
 Die Krähen Krefeld, eine Amateur-Kabarettgruppe aus Krefeld
 Krähen (Film) (Wrony), polnischer Spielfilm von Dorota Kędzierzawska aus dem Jahr 1994
 Krähen (Adelsgeschlecht), kurländische Familie

Krähe bezeichnet:
 Krähe (Ammergauer Alpen), ein Gipfel der Ammergauer Alpen
 eine Endmoränen- und Moorlandschaft bei Nienburg/Weser
 ein Versandunternehmen für Berufskleidung, siehe BTI Befestigungstechnik #Geschichte
 Nebenbach der Sorpe (Röhr)
 Raab Krähe, deutsches Motorsegelflugzeug

Siehe auch:
 The Crow – Die Krähe
 Krähen-Indianer